Rádio Gazeta FM é uma estação de rádio brasileira sediada em Santa Cruz do Sul, RS. Opera em FM 101.7 MHz e pertence à Gazeta Grupo de Comunicações. Sua programação é especializada em música pop e entretenimento, transmitindo os sucessos da música brasileira e internacional. A emissora tem seus estúdios no prédio do jornal Gazeta do Sul, no centro da cidade.

A emissora foi fundada em 1983, três anos depois de sua coirmã Rádio Gazeta. É uma das emissoras mais ouvidas na região, sendo líder de audiência no seu segmento.

Ligações externas 
 Página oficial

Gazeta
Estações de rádio fundadas em 1983